Romanov může být:
 Romanov (Mšeno), část města Mšeno v okrese Mělník
 příslušník dynastie Romanovců (vládci Ruska 1613–1762)
 příslušník dynastie Holstein‑Gottorp‑Romanov (vládci Ruska 1762–1917)

 Giana Romanovová (* 1954), sovětská atletka, běžkyně

Externí odkazy